Bornholmer er en betegnelsen for flere ting:

Bornholmer (beboer) – Øen Bornholms beboere. Der er i øjeblikket ca. 44.000 bornholmere på selve øen.
Bornholmerur – Bornholmerure er en type (mands)høje standure. Kaldes også blot bornholmere. 
Bornholmer (sild) – En røget sild fra Bornholm kaldes en røget bornholmer.